Kommunalvalget i Esbjerg Kommune 2021 blev afholdt som del af Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 tirsdag d. 16. november 2021. Der blev valgt 31 medlemmer af byrådet, hvilket betyder, at der skulle 16 mandater til at danne flertal. Valget afholdtes i 24 stemmeområder, hvor der i alle områder åbnedes for valget kl. 8.00 på valgdagen på nær Mandø, der først åbnede kl. 9.00. Den siddende borgmester Jesper Frost Rasmussen genopstillede som spidskandidat for Venstre, mens Jakob Lykke, der tidligere har siddet i byrådet fra 2002 til 2009, var spidskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg.

Modsat ved Kommunalvalget i Esbjerg Kommune 2017 var Konservative denne gang med i valgforbund med Venstre og de øvrige borgerlige partier, da partiet ikke ville risikere samme stemmespild i blå blok, som man oplevede i 2017.

Jesper Frost Rasmussen blev genvalgt som borgmester i en konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, SF og Dansk Folkeparti.

Optakt 
I optakten til valget i foråret 2021 var Esbjerg en af de kommuner, hvor der så ud til at ske ændringer i borgmesterposten som følge af den store landspolitiske opbakning til Socialdemokratiet. Det kunne betyde, at borgmesterposten for første gang i den nye Esbjerg Kommune kunne komme på socialdemokratiske hænder. Esbjerg var derfor blevet udpeget til en svingkommune, der burde følges tæt. Allerede i foråret blev også de første mulige stridspunkter i valgkampen udpeget, herunder vindmølleprojektet i Tjæreborg Enge samt Esbjerg som den ene af to kommuner, der som en del af Nærhedsreformen satte skolen fri i tre år.

Opstillede partier 
Flere partier indgik aftale om valgteknisk samarbejde, herunder Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Borgerlisten, Kristendemokraterne og Esbjerglisten i et samarbejde. I den røde blok havde Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten indgået et valgteknisk samarbejde, imens Radikale Venstre stod uden for samarbejdet, da de ikke ville erklære sig hverken røde eller blå.

14 kandidatlister var opstillet til kommunalvalget i Esbjerg Kommune, heriblandt 4 lokallister. I alt var der 110 kandidater at vælge imellem.
 Socialdemokratiet (A) stillede op til valget med 20 kandidater og med Jakob Lykke som spidskandidat. Jakob Lykke var ny spidskandidat hos socialdemokratiet efter John Snedker, der til de forrige tre valg havde været spidskandidat, trak sig som følge af utilfredshed med den politiske linje.
 Radikale Venstre (B) stillede op til valget med Anne Marie Geisler Andersen som spidskandidat, der vurderedes at have gjort et stort stykke arbejde blandt andet med at ændre den politiske kultur i Esbjerg Byråd.
 Det Konservative Folkeparti (C) stillede op til valget med 11 kandidater og med May-Britt Andrea Andersen som spidskandidat.
 Nye Borgerlige (D) stillede op til valget med Sabrina Bech Røn som spidskandidat.
 Borgerlisten (E) stillede op til valget med Maria Høj Pedersen som spidskandidat efter stifteren Henrik Vallø havde trukket sig fra kommunalpolitik.
 Socialistisk Folkeparti (F) stillede op til valget med Diana Mose Olsen som spidskandidat. Mose Olsen havde desuden meldt sig som borgmesterkandidat.
 Liberal Alliance (I) stillede op til valget med Peter Nikolajsen som spidskandidat.
 Kristendemokraterne (K) stillede op til valget med Inge Marie Jensen som spidskandidat.
 Dansk Folkeparti (O) stillede op til valget med Olfert Krog som spidskandidat, der også var partiets spidskandidat i 2017. Dette blev afgjort ved kampvalg mod nuværende viceborgmester Susanne Dyreborg, der også stillede op til Folketingsvalget 2019 og ligeledes er kandidat til Regionsrådet på et opstillingsmøde i august 2021.
 Esbjerglisten (T) stillede op til valget med Hans K. Sønderby som spidskandidat, der i den seneste periode meldte sig ud af Dansk Folkeparti for senere at stifte Esbjerglisten efter en intern stridighed forårsaget af Sønderbys opfordringer til Kristian Thulesen Dahl om at gå af.
 Partifrit Samfund (U) stillede op til valget med kandidaten Anders Nielsen.
 Venstre (V) stillede op til valget med 27 kandidater og med Jesper Frost Rasmussen som spidskandidat.
 Frihedslisten (Æ) stillede op til valget med Claus Charles Clausen som spidskandidat.
 Enhedslisten (Ø) stillede op til valget med Sarah Nørris og Oscar Fink som spidskandidater. Partiets kandidater var opstillet på partiliste

Alternativet stillede ikke op til valget, da de siden sidste valg havde nedlagt lokalafdelingen.

Resultater 
Valget gav Venstre flest mandater, mens 7 af de opstillede lister ingen mandater fik. Dermed blev der ikke plads til nogen af lokallisterne i den nye kommunalbestyrelse. Nye Borgerlige blev dog for første gang valgt ind i Esbjerg Kommunes byråd.

Valgte medlemmer af byrådet

Resultater efter afstemningsområde 
Som det ses af nedenstående var der store lokale forskelle både på partitilslutning og stemmeprocenten generelt. Særligt bemærkes det, at stemmeprocenten i Esbjerg Ø var rekord lav ned, hvor ned mod 50 % af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Mandø havde som vanligt største stemmeprocent efterfulgt af Tjæreborg med en stemmeprocent på 73,53 %. Socialdemokratiet blev største parti i flere dele af Esbjerg og Esbjerg Ø, mens Venstre vandt størst opbakning i områderne ved Ribe og Bramming. I Høm, Gørding og Gredstedbro fik partiet over 50 % af stemmerne.

Konstitueringen 
På valgnatten mellem d. 16. og 17. november stod det klart, at Jesper Frost Rasmussen genvandt borgmesterposten. Det skete ved en konstituering mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, SF og Dansk Folkeparti. Venstre fik samtidig en fremgang på 4,4 procentpoint af stemmerne og gik derfor 2 mandater frem sammenlignet med den forrige byrådsperiode. Venstres fremgang sammen med en generelt styrket blå blok gjorde, at en bred konstituering ikke havde været nødvendig.

1. viceborgmester blev Nicolaj Aarøe (C), der blev valgt ind med 1.233 personlige stemmer og er ny i kommunalbestyrelsen, mens 2. viceborgmester blev Jørn Boesen Andersen (F). Udvalgsformandsposterne fik Diana Mose (F), May-Britt Andrea Andersen (C), Jørgen Ahlquist (A), Jakob Lykke (A) og Henning Ravn (V).

Referencer 

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune 2021